Никола́й Ива́нович Игна́тов (род. 13 мая 1956, с. Дмитриевское, Заокский район, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации (февраль 2008 — май 2019). Герой Российской Федерации (1993), генерал-лейтенант (2006).

Биография 
Родился 13 мая 1956 года в селе Дмитриевское Заокского района Тульской области, РСФСР, СССР.

С 1974 по 1976 год проходил срочную службу в 337-м парашютно-десантном полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В 1980 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, где командовал после выпуска взводом, ротой, батальоном курсантов.

После окончания в 1990 года Военной академии имени М. В. Фрунзе служил в должностях заместителя командира и командира полка, заместителя командира воздушно-десантной дивизии.

7 октября 1993 года гвардии подполковнику Игнатову Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания при разгоне Верховного Совета.

В 1998—1999 гг. командовал отдельной воздушно-десантной бригадой в составе Межнациональных сил ООН по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. В 1999 г. принимал участие в марш-броске на Приштину.

В 2001 г. после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ полковник Игнатов назначен помощником командующего ВДВ по воспитательной работе. В 2002—2005 гг. командовал 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией.

Указом Президента России от 3 июня 2005 года назначен заместителем командующего Воздушно-десантными войсками.

Указом Президента России от 6 февраля 2008 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками.

Во время отсутствия командующего, временно исполнял обязанности командующего Воздушно-десантными войсками России по должности.

В мае 2019 года освобождён от должности и уволен из Вооружённых сил по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Награды 

 Герой Российской Федерации (7 октября 1993 года) — за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания
 Орден «За военные заслуги»
 Орден Почёта
 Орден «За личное мужество»
 Медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
 Медаль Жукова
 Медаль «Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния — Косово»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За отличие в военной службе» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II и III степени
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Медаль 70 лет создания Воздушно-десантных войск СССР
Медаль 80 лет ВДВ. Никто. кроме нас
Медаль Десантное братство 1 степени
Медаль НАТО "За службу в бывшей Югославии"

Примечания

Ссылки 

Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании